Alien 2 est un titre d'œuvre qui peut faire allusion à :
 Le monstre attaque (Alien 2 sulla Terra), film italien de Ciro Ippolito sorti en 1980, fausse suite d'Alien, le huitième passager ;
 Aliens, le retour (Aliens), film américain de James Cameron sorti en 1986, suite officielle d'Alien, le huitième passager.